Виктор Брага:
* Брага, Виктор (род. 1992) — португальский футболист, вратарь.
 Брага, Виктор (род. 2001) — бразильский футболист.